Pseudocryptosporella är ett släkte av svampar. Pseudocryptosporella ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocryptosporella